Тупицыно — название населённых пунктов в России:

 Тупицыно — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Тупицыно — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Тупицыно — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Тупицыно — деревня в Шатурском район Московской области.
 Тупицыно — деревня в Называевском районе Омской области.
 Тупицыно — деревня в Сыктывдинском районе Коми.
 Тупицыно — село в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Тупицыно — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

См. также 
 Тупицино